Gentleman Jim ist 
 der Spitzname des Boxers James J. Corbett
 der Originaltitel eines Films über Corbetts Leben unter dem deutschen Verleihtitel Der freche Kavalier aus dem Jahr 1942